Gabriel Carabajal – calciatore argentino
 Francisca Nuñez de Carabajal – marrana portighese condannata al rogo dalla Santa Inquisizione
 Mateo Carabajal – calciatore argentino
 Peteco Carabajal – compositore, cantante e musicista del folklore argentino